Новодоне́цьке — селище Старомлинівської сільської громади Волноваського району Донецької області України.

Загальні відомості 
Розташоване на лівому березі р. Шайтанка. Відстань до райцентру становить близько 16 км і проходить переважно автошляхом .

Населення 
За даними перепису 2001 року населення селища становило 327 осіб, із них 80,12 % зазначили рідною мову українську та 19,88 % — російську.

Примітки 

Селища Донецької області